Хру́цкий () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Хруцкий, Валерий Евгеньевич (род. 1956) — доктор экономических наук.
 Хруцкий, Иван Фомич (1810—1885) — белорусский художник, живописец.
 Хруцкий, Эдуард Анатольевич (1933—2010) — советский и российский писатель и киносценарист.
 Хруцкий, Константин Викентьевич (1855—1967) — русский и военный, предположительно участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Хруцкий, Викентий Викентьевич — директор Ленинградской капеллы и Хорового училища при ней в 1945–1946.